Adam le Fondre (Stockport, 2 december 1986) is een Engels voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij tekende in augustus 2018 een contract bij Sydney FC, dat hem overnam van Bolton Wanderers.

Clubcarrière 
Le Fondre komt uit de jeugdacademie van Stockport County. Voor die club speelde hij tot in 2007. Na tweeënhalf jaar Rochdale en twee jaar Rotherham United tekende hij op 27 augustus 2011 een driejarig contract bij Reading, dat op dat moment in de Championship uitkwam. Voor die club scoorde hij in zijn eerste seizoen twaalf doelpunten in 32 wedstrijden. Dat jaar promoveerde hij met Reading naar de Premier League.

Statistieken 

Engels voetballer